Парламентские выборы в Финляндии (1922) (, ) — выборы в 200-местную Эдускунту Финляндии, прошедшие 1-3 июля 1922 года.

Результаты выборов

Примечания 

3
1922 год в Финляндии
Финляндия
1922